

Населені пункти та їхні частини

 Дзенцьоли — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Дзенцьоли — село в гміні Лосіце Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Дзенцьоли — село в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства
 Дзенцьоли — частина села Лубна-Ярослай в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки